Рена́т И́рикович Бе́ккин (род. 21 июля 1979, Ленинград, СССР) — российский экономист, востоковед, писатель, общественный деятель.

Биография 
Родился 21 июля 1979 года (по другим данным – в 1978 году) в Ленинграде.

В 1985–1995 годах учился в школе-интернате № 5 с углублённым изучением китайского языка (с 1992 года – Восточная гимназия). В 1989–1995 годах занимался в литературном клубе «Дерзание» при Ленинградском дворце пионеров и школьников (с 1990 года – Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных). Печатался в газете «Поколение» (здесь, в частности появилась первая публикация Беккина в 1992 году), выступал на Петербургском радио в качестве ведущего передачи «А что у Вас?» (1994–1995).

В 1994–1995 годах принимал участие в 3-м сезоне телевизионной олимпиады для школьников «Умницы и умники». Одержал победу и поступил без экзаменов в МГИМО (У) МИД РФ. В 2000 году окончил МГИМО (У) МИД РФ по специальности «юрист-международник со знанием иностранных языков». Во время учебы в университете основал в 1998 году Исламский клуб – организацию студенческой молодежи по изучению ислама.

В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Страхование в мусульманском праве: теория и практика» (научный руководитель – к.ю.н. А. А. Костин, оппоненты: д.ю.н. Л.Р. Сюкияйнен, к.ю.н. Л. И. Корчевская).

Один из основателей и секретарь литературной премии «Исламский прорыв» (2005–2006 гг.).

В 2006 г. поступил на работу в Институт Африки Российской академии наук в качестве старшего научного сотрудника.

В 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Исламские финансовые институты и инструменты в мусульманских и немусульманских странах: особенности и перспективы развития».

В 2003–2015 гг. преподавал в МГИМО (У) МИД РФ. С 2003 по 2015 г. читал несколько спецкурсов («Диалог правовых культур», «Контрактные отношения в международном нефтегазовом бизнесе», «Мусульманское финансовое право» и др.).

В 2007-2012 гг. – главный редактор мусульманского литературно-философского журнала «Четки».

В 2010-2012 гг. – главный редактор Издательского дома Марджани. За указанный период издательство выпустило большую часть своей научной книжной продукции.

В 2010 г. создал с группой единомышленников кафедру регионоведения и исламоведения в Казанском федеральном университете – первую в новейшей истории России кафедру исламоведения в светском вузе. В 2010-2015 гг. – заведующий кафедрой регионоведения и исламоведения (с 2013 г. – востоковедения и исламоведения) КФУ. В университете читал лекции и веду семинарские занятия по следующим дисциплинам: «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика арабских стран», «Исламская экономика», «Мусульманское право», «История экономических учений» и др.

Основатель и главный редактор журнала «Казанское исламоведение» – Kazan Islamic Review (2015 г.).

В 2015 г. Беккину присвоено почетное звание профессора Российской академии наук.

Научная деятельность 

Принципы интерпретации терминов исламских финансов на русском языке, сформулированные Ренатом Беккиным, в настоящее время повсеместно используются в российской науке. Наработки Рената Беккина нашли применение и при подготовке законодательства, посвящённого исламским финансовым институтам. В частности, интерпретация Беккиным терминологии исламского страхования нашла отражение в «Положении об организации страхования по исламским принципам (такафул)» в Киргизии в 2006 году.

Беккин принимал участие в ряде проектов по применению исламской экономической модели на практике. В 2004–2005 годах он был директором департамента исламского страхования в ОАО СК «Итиль», а в 2008–2011 годах работал консультантом двух проектов по такафулу в крупных российских страховых компаниях («РОСНО», «Ренессанс-Страхование»). В 2011–2012 г. Беккин работал шариатским советником «ИСК Евро-Полис». Разработал линейку исламских страховых продуктов для компании, продажи которых начались 1 июня 2012 г..

Публикации 
Научные работы:Монографии, книги:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Научно-популярные и литературные работы:

'''Книги:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Р. И. Беккина
 Страница на сайте ИВР РАН
 Выступления на телепередаче «Своя игра»

Экономисты России
Исламоведы России
Выпускники МГИМО
Преподаватели МГИМО
Преподаватели Казанского университета
Сотрудники Института Африки РАН
Профессора РАН
Персоналии в страховании
Игроки телепередачи «Своя игра»